3 miejscowości w Polsce: 
 Węgrzynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Węgrzynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś 
 Węgrzynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo